Подребар може бити:

 Подребар (Бузет), насељено место у граду Бузету, у Истарској жупанији, Република Хрватска
 Подребар (Босиљево), насељено место у општини Босиљево, у Карловачкој жупанији, Република Хрватска